Дэвид Мартин (; род. 22 февраля 1981 года в Талсе, штат Оклахома, США) — американский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2003 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. В 2007 году вместе со Скоттом Липски впервые выходит в финал турнира серии ATP в Лос-Анджелесе. С ним же в 2008 году выигрывает первый титул. Произошло это на турнире в Сан-Хосе. В этом сезоне Мартину и Липски удается выйти в финал ещё на трех турнирах: в Бангкоке, Индианаполисе и Мюнхене. В начале сезона 2011 года совместно с голландцем Робином Хаасе Дэвид Мартин сумел выйти в финал турнира в Ченнае, где они уступили местному дуэту Махешу Бхупати и Леандеру Паесу со счетом 2-6, 7-6(3), [7-10].

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (6)

Победы (1)

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (59)

Победы (39)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди юношей
Персоналии:Хантингтон-Бич